

Sigle
 VLV – Veicolo Leggero Veloce, utilizzato per indicare l'automedica

Codici 
 VLV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Dr. Briceno, Valera, Venezuela